Salat może dotyczyć: 
 Salat – muzułmańska rytualna modlitwa, będąca jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina (tzw. filarów wiary)
 Salat – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Ariège oraz Górna Garonna, dopływ rzeki prawy Garonny